Bule-bule é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Briza maxima
 Briza media
 Briza minor